Asenkofen ist der Ortsname von

 Asenkofen (Langenbach), Ortsteil der Gemeinde Langenbach, Landkreis Freising, Bayern
 Asenkofen (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn i.NB, Landkreis Landshut, Bayern